Войку () — румынская фамилия. Известные носители:

 Войку, Иринел (род. 1977) — румынский футболист.
 Войку, Йон (1923–1997) — румынский скрипач и дирижёр.
 Войку, Йонуц (род. 1984) — румынский футболист.
 Войку, Мирча (род. 1980) — румынский футболист.
 Войку, Мэдэлин (род. 1952) — румынский музыкант и политик, сын Йона Войку.